

Bibbia
 Daniele nella gabbia dei leoni – episodio nel 6º capitolo del Libro di Daniele

Cinema
 Daniele nella fossa dei leoni – film del 1978 diretto da James L. Conway

Pittura
 Daniele nella fossa dei leoni – dipinto del XV sec. di Cima da Conegliano
 Daniele nella fossa dei leoni – dipinto del 1615 di Pieter Paul Rubens